Sensenhammer bezeichnet

 eine Fabrikationsstätte von Sensen, siehe Sensenwerk
 ein Werkzeug zum Schärfen von Sensen, siehe Dengeln
 Sensenhammer (Diespeck), Ortsteil der Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern